— стихотворение на японском языке неизвестного автора (традиционно приписываемое основателю буддийской школы Сингон Кобо Дайси), фиксируемое в памятниках с XI века. Наряду с системой годзюон является аналогом алфавита для каны — японских слоговых азбук, однако, в отличие от годзюона, применяется только для хираганы.

Текст стихотворения 

Знаки, выделенные красным, не используются в современном японском языке, выделенный зелёным знак изменил чтение. В тексте не представлен знак ん, появившийся позже создания ирохи.

Вероятным источником для ироха-ута стала гатха (дидактическое стихотворение в четыре
строки, кратко выражающее суть учения) из «Нирвана-сутры». В китайском её переводе с санскрита она выглядит так:

Применение 
Ироха и годзюон сосуществовали до середины XX века, однако в настоящее время годзюон распространяется всё шире, а ироха используется преимущественно для «алфавитной» нумерации, к примеру элементов списков.

См. также 
 Панграмма

Примечания

Литература 
 Л. М. Ермакова. О перечнях и списках в японской литературе // История и культура Японии. Вып. 12. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Ин-т классического Востока и античности. — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. — 622, [2] с. — (Orientalia et Classica. I (LXXII) ISBN 978-5-7598-2108-3 С. 22-31.

Ссылки 
 

Буддизм в Японии
Кана
Поэзия Японии
Панграммы